Die First Division 1985/86 war die 47. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Absteiger gab es diese Saison nicht, da die Liga für die folgende Spielzeit auf 16 Vereine ausgestockt wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1985
Fußballsaison 1985/86